Lost Society — финская англоязычная треш-метал группа, основанная в 2010 году в городе Ювяскюля. Группа записывается с 2012 (по результатам Global Battle Of the Bands) на Nuclear Blast Records. Первый альбом «Fast Loud Death» получил положительные отзывы как финских, так и других критиков. В 2014 вышел второй альбом «Terror Hungry». В этом же году группа выступила на "Ария-фесте"  в Санкт-Петербурге и Москве. Группа активно гастролирует и играет на фестивалях в Европе.

Дискография 
 Lost Society (2011, demo)
 Fast Loud Death (2013 Nuclear Blast)
 Terror Hungry (2014, Nuclear Blast)
 Braindead (2016, Nuclear Blast)
 No Absolution (2020, Nuclear Blast)

Участники 
 Сами Элбанна — вокал, соло и ритм-гитара
 Артту Лесонен — соло и ритм-гитара, бэк-вокал
 Мирко Лехтинен — бас-гитара, бэк-вокал
 Тапани Фагерстром — ударные
Бывшие участники
 Осси Паананен — ударные

Примечания

Ссылки 

 Официальная группа на Facebook
 Lost Society на MySpace
 Lost Society на Allmusic
 Lost Society на Metal-archives.com.

Трэш-метал-группы Финляндии
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году